Der Begriff Schweizer Modell steht für:

 Schweizer-Käse-Modell, Modell zu Darstellung von menschlichen Fehlern bei Unfallursachen
 Schweizer System, in einigen Publikationen Schweizer Modell genannt, Turnierform im Sport